Максим Игоревич Василенко (13 сентября 1992, Кемерово) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник клуба «Динамо» Москва. Мастер спорта России.

Играл за клубы «Кузбасс» Кемерово (2011-2015), «Саяны» Абакан (2015-2017), «Зоркий» Красногорск (2017-2018). С апреля 2018 - в «Динамо» Москва.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России - 2019/20, 2021/22. 
 Серебряный призёр чемпионата России - 2018/19, 2020/21. 
 Обладатель кубка России - 2019, 2020, 2021. 
 Финалист кубка России - 2018. 
 Обладатель суперкубка России - 2021/22. 
 Финалист суперкубка России - 2019/20, 2020/21. 

 в составе сборной России:

 Чемпион мира: 2019. 
 Победитель турнира четырех наций - 2019.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 14 / 7 команд 

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Волга               = 9 мячей   1-2.Родина            = 4
  2-7.Сибсельмаш        = 4         1-2.Старт             = 4
  2-7.Родина            = 4         3-4.Волга             = 2
  2-7.Уральский трубник = 4         3-4.Строитель С       = 2
  2-7.Строитель         = 4         5-7.Сибсельмаш        = 1
  2-7.Старт             = 4         5-7.Уральский трубник = 1
  2-7.Енисей            = 4         5-7.Водник            = 1
  8-9.Водник            = 3
  8-9.Мурман            = 3
 10-12.Байкал-Энергия   = 2
 10-12.Динамо М         = 2
 10-12.СКА-Нефтяник     = 2
 13-14.Зоркий           = 1
 13-14.Ак Барс-Динамо   = 1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 29 играх 
по 2 мяча забивал  в  9 играх 

Свои 47 мячей забросил в 38 играх, в 171 игре мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал  в 11 играх 
по 2 мяча забивал  в  2 играх 

Свои 15 мячей забросил в 13 играх, в 53 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 8 матчей / 3 мяча; 7 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 

 На сайте rusbandy.ru ФХМР
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Мастера спорта России